Rica – Personaggio di One Piece
 Rica – nome femminile
 Rica – Regole italiane di catalogazione per autori
 RICA – Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti
 De Rica – marchio italiano di conserve alimentari
 Rica – singolo di Gilli con la partecipazione di Kesi e Sivas del 2017

Pagine correlate 

 Rika
 Villa Rica